L'expression Oscars du cinéma 2008 fait en principe référence à  la  des Oscars, qui a eu lieu en 2008 et honorait des films sortis en 2007.

Pour les films sortis en 2008 aux États-Unis, voir la  des Oscars, qui a eu lieu en 2009.